

Chemia 

 CA – symbol cyjanoakrylatów, grupy związków organicznych wykorzystywanych do produkcji m.in. klejów szybkowiążących.

Geografia 

 CA – skr.: California, ang. nazwy Kalifornii.

Gospodarka 

 CA – skr.: Air China, chińskiej linii lotniczej.
 CA – skr.: Crédit Agricole, francuskiego banku.
 CA – skr.: Countryside Alliance, brytyjskiej organizacji rolno-hodowlanej.
 CA Technologies – amerykański producent oprogramowania komputerowego.

Edukacja i nauka 

 CA – skr.: Culver Academies, ang. (oryg.) nazwy Akademii Culvera, zespołu amerykańskich college'ów.

Kultura 

 CA – skr.: Channel America, amerykańskiej stacji telewizyjnej.
 CA – skr.: Creative Assembly, brytyjskiego wydawcy i dystrybutora gier wideo.

Prasa 

 „CA – A Cancer Journal for Clinicians” – amerykański dwumiesięcznik onkologiczny.

Sport 

 CA – skr.: Club Africain, tunezyjskiego klubu sportowego.
 CA – skr.: Cricket Australia, ogólnopaństwowego związku krykieta.
 CA – skr.: Cruising Association, brytyjskiej organizacji żeglarzy turystycznych.
 CA – skr.: Cycling Australia, ogólnopaństwowego związku kolarskiego.

Religia 

 CA – skr.: Confessio Augustana (łac. Wyznanie Augustiańskie), oznaczającego wyznanie augsburskie.

Polityka 

 CA – skr.: Canadian Alliance, pot. ang. nazwy Kanadyjskiego Sojuszu Reformatorsko-Konserwatywnego, prawicowej partii politycznej (2000–2003).
 CA – skr.: Center Alliance, ang. (oryg.) nazwy Sojuszu Centrowego, australijskiej partii politycznej.
 CA – skr.: Citizens' Alliance, ang. (oryg.) nazwy Sojuszu Obywateli, trynidadzkiej partii politycznej.

Zobacz też 

 Ca – ujednoznacznienie.

Strony ujednoznaczniające